

События 
 710—711 — последний король вестготов Родрик (Родриго), герцог Бетики, узурпировавший престол.
 Византийский император Юстиниан II снарядил большой флот во главе с патрикием Стефаном и отправил в Херсонес Таврический. По его приказу ромеи устроили в городе кровавую резню. Стефан оставил архонтом в городе спафария Илью. На обратном пути его флот попал в бурю и почти весь затонул. Юстиниан решил отправить к Херсонесу вторую армию и сравнять город с землёй. Херсонесцы отдались под защиту кагану хазар. Илья провозгласил византийским императором Вардана под именем Филиппика. Юстиниан расправился с семьёй Ильи. Флот патрикия Мавра осадил Херсонес. Явились хазары. Мавр перешёл на сторону Филиппика.
 710—739 — наместник Бухары Тугшада II.
 710—712 — император Китая Жуй-цзун (вторично).
 Постройка города Нара.
 710—794 — период Нара в Японии.
 Направление посольства киргизов во главе с Эрен Улугом в Тибет.

Родились 
 Святой Виргилий

Скончались 
 Руперт
 Чжун-цзун (династия Тан) — (кит. 中宗, 26 ноября 656 — 3 июля 710) — 4-й и 7-й император династии Тан

См. также